Galesburg (Dakota du Nord) ;
 Galesburg (Kansas) ;
 Galesburg (Illinois), la plus grande de ces villes ;
 East Galesburg (Illinois) ;
 Galesburg (Michigan).

Homonymie de localités aux États-Unis